Příjmení Přindiš nosí více různých osobností:

 Oskar Přindiš (1947–2012) – český malíř, kreslíř a sochař
 Pavel Přindiš (* 1961) – český vodní slalomář, kajakář, olympionik
 Petr Přindiš (* 1989) –  karlovarský hokejový obránce
 Vít Přindiš (* 1989) – český vodní slalomář, kajakář, mistr světa